El término patios puede referirse a:
 El plural de patio
 El festival de los patios cordobeses, también conocido como la fiesta de los patios
 La planta Achnatherum